Speckfeld steht für:

 Burgruine Speckfeld, eine Höhenburgruine in Bayern
 Schenken von Limpurg-Speckfeld, deutsches Adelsgeschlecht, siehe Schenken von Limpurg

Speckfeld ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Eberhard Schenk von Limpurg-Speckfeld (1560–1622), württembergischer Obervogt und Landhofmeister 
 Friedrich Ludwig von Rechteren-Limpurg-Speckfeld (1811–1909), deutscher  Politiker
 Georg Eberhard Schenk von Limpurg-Speckfeld (1643–1705), preußischer Generalmajor